Answer That and Stay Fashionable — дебютный студийный альбом калифорнийской альтернативной рок-группы AFI. Первый релиз на лейбле Wingnut Records 1 августа 1995 года прошёл почти незамеченным. Позже альбом был переиздан на лейбле Nitro Records 22 апреля 1997 года.

Об альбоме 
Обложка альбома — пародия на фильм Бешеные псы. Также вставки аудио из фильма можно услышать в композициях «Don’t Make Me Ill» и «Highschool Football Hero».

Треки «Two of a Kind» и «Yürf Rendenmein» были перезаписаны для второго лонгплея AFI Very Proud of Ya. Название песни «Yürf Rendenmein» можно читать как «Your friend and mine». Авторство на все треки из альбома, кроме кавер-версии на песню Circus Trents «Open Your Eyes», было записано на Anthems For Insubordinates — вероятно, это расшифровка названия группы. Однако, сами музыканты утверждают, что всегда назывались «A Fire Inside».

Список композиций

Участники записи 
AFI
 Дэйви Хэвок — вокал
 Маркус Стофолес — гитара
 Джефф Кресге — бэк-вокал, бас-гитара
 Адам Карсон — барабаны
Технический персонал
 AFI — продюсеры
 Тим Армстронг — сопродюсер («Half-Empty Bottle» и «Your Name Here»)
 Энди Ирнст — звукорежиссёр
 Джордж Хорн — мастеринг
 Бретт Рид — сопродюсер («Half-Empty Bottle» и «Your Name Here»)
 Даг Сангаланг — продюсер
 Стиви Зи — фотограф

Примечания

Ссылки 
 
 
 Answer That and Stay Fashionable на сайте MusicBrainz
 Answer That and Stay Fashionable на официальном сайте AFI

Альбомы AFI
Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы хардкор-панка